Данилишин — укаринская фамилия:

 Данилишин, Богдан Михайлович (род. 1965) — украинский политик и государственный деятель.
 Данилишин, Иван Ярославович (род. 1965) — советский и украинский тренер по боксу.

См. также 
 Данилин
 Данилевский